Viudas puede referirse a:
 Plural de viuda
 Viudas, ópera de Juan Orrego-Salas; 
 Viudas, película argentina de 2011 dirigida por Marcos Carnevale;
 Viudas, película británica de 2018 dirigida por Steve McQueen ; o
 Scabiosa succisa, nombre común de la planta Sacabiosa succisa.